Michel Bonnet peut désigner :
 Michel Bonnet (1934-), un spécialiste français de la lutte contre l’exploitation des enfants ;
 Michel Bonnet, un comédien et humoriste français ;
 Michel Bonnet (1938-1995), le directeur du Marché international du film au Festival de Cannes de 1981 à 1995.